В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Біллі Джин Кінг і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Франсуаза Дюрр і Керрі Гарріс 6-1, 6-7, 7-5.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (чемпіонки)
Відсутня

 Франсуаза Дюрр /  Керрі Гарріс (фінал)
 Крістьєн Кеммер /  Валері Зігенфусс (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington